Jernbanegade har flere betydninger:

 Jernbanegade (Arden) – en gade i Arden
 Jernbanegade (Esbjerg) – en gade i Esbjerg
 Jernbanegade (Fredericia) - en gade i Fredericia
 Jernbanegade (Frederikshavn) – en gade i Frederikshavn
 Jernbanegade (Hadsund) – en gade i Hadsund
 Jernbanegade (Hinnerup) – en gade i Hinnerup
 Jernbanegade (Hirtshals) – en gade i Hirtshals
 Jernbanegade (Hobro) – en gade i Hobro
 Jernbanegade (Kolding) – en gade i Kolding
 Jernbanegade (København) – en gade i København
 Jernbanegade (Løgstør) – en gade i Løgstør
 Jernbanegade (Nakskov) – en gade i Nakskov
 Jernbanegade (Odense) – en gade i Odense
 Jernbanegade (Padborg) – en gade i Padborg
 Jernbanegade (Randers) – en gade i Randers
 Jernbanegade (Roskilde) – en gade i Roskilde
 Jernbanegade (Støvring) – en gade i Støvring
 Jernbanegade (Sønderborg) – en gade i Sønderborg
 Jernbanegade (Viborg) – en gade i Viborg
 Jernbanegade (Aabenraa) – en gade i Aabenraa
 Jernbanegade (Aars) – en gade i Aars